

Codici 
 WQ – codice FIPS 10-4 dell'Isola di Wake

Musica 
 Wq – abbreviazione del Wotquenne-Verzeichnis, catalogo delle opere di Carl Philipp Emanuel Bach curato da Alfred Wotquenne